Joachim Bünsow ist der Name folgender Personen:

* Joachim Johann Friedrich Bünsow (1789–1873), deutscher Maler und Zeichenlehrer
 Joachim Ludwig Bünsow (1821–1910), dänischer Maler